Bellamy ist der Familienname folgender Personen:

 Béatrice Bellamy (* 1966), französische Politikerin
 Carol Bellamy (* 1942), US-amerikanische Managerin und Politikerin
 Chris Bellamy (* 1955), britischer Militärexperte
 Craig Bellamy (* 1979), walisischer Fußballspieler
 David Bellamy (1933–2019), britischer Botaniker und Umweltschützer
 Diana Bellamy (1943–2001), US-amerikanische Theater-, Fernseh- und Filmschauspielerin
 Earl Bellamy (1917–2003), US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur, Produzent, Schriftsteller und Set Decorator
 Edward Bellamy (1850–1898), US-amerikanischer SF-Autor
 George Anne Bellamy (ca. 1731–1788), britische Schauspielerin und Autorin
 George W. Bellamy (1867–1920), US-amerikanischer Politiker
 James Bellamy (1881–1969), englischer Fußballspieler und -trainer
 James A. Bellamy (1925–2015), amerikanischer Islamwissenschaftler und Professor für Arabische Literatur
 Jacobus Bellamy (1757–1786), niederländischer Dichter
 John Dillard Bellamy (1854–1942), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Bellamy (1719–1790), amerikanischer Theologe
 Kacey Bellamy (* 1987), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Madge Bellamy (1899–1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Matthew Bellamy (* 1978), britischer Musiker
 Ned Bellamy (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler
 Ralph Bellamy (1904–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Ralph Bellamy (Ingenieur) (* 1938), australischer Ingenieur
 Samuel Bellamy (1689–1717), englischer Seefahrer und Pirat
 Walt Bellamy (1939–2013), US-amerikanischer Basketballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bellamy (Alabama), im Sumter County
 Bellamy (Florida), im Hillsborough County
 Bellamy (Louisiana), im Washington Parish – nicht mehr existent
 Bellamy (Missouri), im Vernon County
 Bellamy (North Carolina), im Robeson County
 Bellamy (Oregon), im Lincoln County – nicht mehr existent
 Bellamy (Tennessee), im Montgomery County – nicht mehr existent
 Bellamy (Gloucester County, Virginia)
 Bellamy (Scott County, Virginia)
 Bellamy Court, im Montgomery County, Tennessee
 Bellamy Plantation, Stadtteil von Virginia Beach, Virginia
 Bellamytown, im Scott County, Virginia

Sonstiges:

 Bellamy the Hyena, Manga-Figur
 Bellamy Brothers, Musikergruppe
 Bellamy River in New Hampshire, Vereinigte Staaten
 Bellamy River, Fließgewässer im Strafford County, New Hampshire
 Bellamy Run, Fließgewässer im Scioto County, Ohio
 Bellamy Lake, See im Albany County, Wyoming
 Bellamy Pond, See im Jackson County, Florida
 der Originaltitel des Films Kommissar Bellamy von Claude Chabrol
 Bellamy (Rekordfahrzeug), Fahrzeug von 1904, das für Rekordfahrten gedacht war

Siehe auch:

 Ballamy